Chinkara steht für:

 Indische Gazelle
 Chinkara Motors, indischer Fahrzeughersteller
Siehe auch:

 Chikara (Begriffsklärung)